Princesa Bárbara de Prusia (; 2 de agosto de 1920 - 31 de mayo de 1994) fue la única hija y el mayor de los vástagos del Príncipe Segismundo de Prusia y la Princesa Carlota de Sajonia-Altenburgo. Era bisnieta del emperador Federico III de Alemania y tataranieta de la reina Victoria. El 17 de septiembre de 1952 fue legalmente adoptada por su abuela paterna, la Princesa Irene de Prusia (nacida Princesa Irene de Hesse y del Rin), una nieta de la reina Victoria.

Matrimonio y familia 
El 5 de julio de 1954 en Glücksburg Bárbara contrajo matrimonio civilmente con el Duque Cristián Luis de Mecklemburgo-Schwerin, segundo hijo del Gran Duque Federico Francisco IV de Mecklemburgo-Schwerin. Contrajeron matrimonio en una ceremonia religiosa el 11 de julio de 1954. El Duque Cristián había sido retenido como prisionero de guerra durante ocho años antes de ser finalmente liberado por los rusos en 1953. A pesar del hecho que Bárbara tenía treinta y cuatro años y el novio tenía cuarenta y dos, era el primer matrimonio de ambos. La ceremonia del 11 de julio se celebró en el Castillo de Glücksburg, y fue atendida por 130 representantes de las familias nobles y de la realeza de Alemania. Entre ellos estuvo el Príncipe Luis Fernando de Prusia, el jefe de la Casa de Hohenzollern.

Tuvieron dos hijas:

 Duquesa Donata de Mecklemburgo-Schwerin (n. 11 de marzo de 1956), desposó a Alexander von Solodkoff y tuvieron descendencia.
 Duquesa Edwina de Mecklemburgo-Schwerin (n. 25 de septiembre de 1960), desposó a Konrad von Posern en noviembre de 1995 y tuvieron descendencia:
 Luis Leopoldo Bernardo Jorge María von Posern (27 de febrero de 1996)
 Pablo Federico Cristián Fabián María von Posern (14 de junio de 1997)
 Fernando Juan Albertó María von Posern (19 de junio de 1999)

Sus hijas son los únicos miembros restantes de la Casa de Mecklemburgo-Schwerin. Después de la muerte de su cuñado el Gran Duque Heredero Federico Francisco de Mecklemburgo-Schwerin en 2001, la línea masculina de la Casa de Mecklemburgo-Schwerin quedó extinta.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Genealogics - Leo van de Pas Prinzessin Barbara von Preussen
 Barbara Irene Adelheid Viktoria Elisabeth Bathildis Prinzessin von Preußen

Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Casa de Mecklemburgo-Schwerin
Duquesas de Mecklemburgo-Schwerin
Consortes de la casa de Hohenzollern